id. Szily Kálmán (1838–1924) fizikus, természettudós, nyelvész, az MTA tagja
 ifj. Szily Kálmán (1875–1958) gépészmérnök, az MTA tagja